Федеральное агентство связи (Россвязь) — федеральный орган исполнительной власти, находившийся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Осуществлявший функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции в области связи и информатизации. Создано 9 марта 2004 года на базе Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

Упразднено Указом Президента Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 719. Функции переданы Минцифры РФ.

Основные функции 
В число основных направлений деятельности агентства входят:
 обеспечение реализации межгосударственных и федеральных целевых программ в сфере связи и информатизации;
 оказание имеющих общественную значимость услуг в сфере связи и информатизации неопределенному кругу лиц на установленных федеральным законодательством условиях, в том числе:
 обеспечение в установленном порядке распределения и надлежащего использования радиочастот (радиочастотных каналов) гражданского назначения и ресурса нумерации;
 подтверждение соответствия в сфере связи и информатизации;
 организация в установленном порядке функционирования, развития и модернизации федеральной связи и национальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
 организация функционирования сети удостоверяющих центров электронной цифровой подписи;
 издание индивидуальных правовых актов в сфере связи и информатизации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
 ведение реестров, регистров и кадастров.

Являлся единственным в стране эмитентом почтовых марок и других государственных знаков почтовой оплаты (ГЗПО), которые разрабатываются и печатаются в Издательско-торговом центре «Марка».

Руководитель агентства 
Руководящий пост агентства занимали следующие лица:
 Милованцев Дмитрий Александрович (18 марта 2004 — 9 июля 2004)
 Бескоровайный Андрей Владимирович (июль 2004 / 10 июня 2005 — 20 июня 2007)
 Бугаенко Валерий Николаевич (20 июня 2007 — 28 июня 2011)
 Мальянов Сергей Анатольевич (и. о. с 29 июня 2011 по 22 апреля 2012)
 Духовницкий Олег Геннадьевич (с 23 апреля 2012 по 21 января 2021)

Структура агентства 
Агентство имеет следующую организационную структуру:
 Аппарат руководителя агентства
 Управление государственных услуг в сфере связи
 Управление развития сетей связи и федеральных программ
 Административно-правовое управление
 Управление финансово-экономической и образовательной деятельности

См. также 
 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
 Почта России
 Главный центр специальной связи

Примечания

Ссылки 

 

Федеральные агентства Российской Федерации
Связь в России
Исчезли в 2020 году
Упразднённые органы исполнительной власти России